Uceda steht für:
 Ducado de Uceda, spanischer Adels- und Grandentitel

geographische Objekte:
 Uceda (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien
 Casa de Uceda, Ort in der Provinz Guadalajara, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien
 El Cubillo de Uceda, Ort in der Provinz Guadalajara, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien
 Villaseca de Uceda, Ort in der Provinz Guadalajara, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien

Uceda ist der Familienname folgender Personen:
 Mariano Uceda (* 1922), spanischer Fußballspieler